Sugartime ist der Titel folgender Werke:

 Sugartime (Lied), ein Lied, bekannt in der Interpretation von The McGuire Sisters aus dem Jahr 1957
 Der Pate und das Showgirl, ein Film von John N. Smith aus dem Jahr 1995 (Originaltitel)